Antanifotsy (district), een district van Madagaskar
Antanifotsy (stad), de hoofdstad van dit district
Antanifotsy (Analanjirofo), een plaats en gemeente in het Malagassische district Soanierana Ivongo